1927 Suvanto – asteroide della fascia principale
 Rafael Suvanto – astronomo finlandese